Щепотьево — село в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Лермонтовского сельсовета.

География 
Расположено в 6 км к востоку от села Лермонтово, на берегу реки Лёвки.

История 
Основана в начале XVIII века на землях Ивана Ивановича Щепотева. В 1747 г. принадлежала поручику лейб-гвардии Преображенского полка Николаю Алексеевичу Щепотину. В 1764 г. выкуплена помещиком Эрнестом Эрнестовичем Фонданстерном. До революции волостной центр Чембарского уезда. В селе имелись каменная Троицкая церковь (построена в 1852 г.), земская школа, поташный завод. После 1917 г. в составе Михайловского сельсовета..

Население

Инфраструктура 
В селе до революции стояла каменная Троицкая церковь (построена в 1852 г.), действовали земская школа, поташный завод.

До падения СССР было развитое сельское хозяйство, работало отделение колхоза имени Лермонтова.

Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Выезд на региональную дорогу Р-208.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района